Es un músico y productor argentino nacido el 4 de marzo de 1989 en la ciudad de Ushuaia.

Actualmente es guitarrista del grupo vozenoff y frontman de su proyecto Gaby gabo.

Gabriel González es el conjunto de un nombre propio Gabriel y un apellido González que puede referirse a varios personajes:

 Gabriel González Chaves (1961), futbolista paraguayo.
 Efraín Gabriel González Roa (1942), árbitro retirado de fútbol paraguayo.
 Gabriel González Maurazos (1971), viajero, crítico cinematográfico y fotógrafo español.
 Gabriel González Videla, abogado y expresidente de Chile.
 Gabriel Horacio González (1980), futbolista argentino.
 Gabriel González (), sacerdote mexicano.
 Gabriel González, cantante ecuatoriano.
 Gabriel González, actor colombiano.
Gabriel Agustín González., Actor  Motociclista y Aventurero, Nacido en Argentina, Radicado en Villa Gesell desde el año 1998 , fascinado por el deporte la música y el espectáculo.Amante de la buena vida y la naturaleza propia de la ciudad.